Theodor Curtius (scheikundige), Duits scheikundige
 Theodor Curtius (burgemeester), Duits advocaat en burgemeester van Lübeck